

Suisse
 le canton de Neuchâtel, canton suisse ;
 le district de Neuchâtel, un des six anciens districts du canton homonyme ;
 Neuchâtel, ville suisse, chef-lieu du district du même nom ;
 Lac de Neuchâtel, le plus grand lac entièrement suisse.
 la maison de Neuchâtel, famille médiévale de la région

France
Neuchâtel-Urtière, commune française du Doubs.
Neuchatel-en-Bourgogne nom ancien de Neuchâtel-Urtière pour le différencier de Neuchâtel-outre-Joux qui désignait Neuchâtel en suisse.

Variantes linguistiques 
 , toponyme correspondant dans les dialectes septentrionaux d'oïl
 , variante dans les dialectes septentrionaux
 , toponyme correspondant en français central ou toponyme francisé
 , toponyme correspondant occitan 
 , toponyme correspondant allemand
 , toponyme correspondant anglais
 , toponyme correspondant scandinave